Фабьен Фарноль (; 5 февраля 1985 года, Бордо) — бенинский футболист, вратарь клуба Сидама Кофи и сборной Бенина.

Клубная карьера 
Родившийся в Бордо Фабьен Фарноль присоединился к футбольному клубу «Бордо» в возрасте десяти лет. В 2002 году, в возрасте 17 лет, он был переведён в главную команду клуба. Но его пребывание там было недолгим, и юный вратарь был отправлен в резервную команду «Бордо», где он оставался в течение всего своего первого периода пребывания в этом клубе. Но и за резерв Фарноль провёл всего лишь 15 матчей за три сезона. Летом 2005 года он перебрался в Португалию, где подписал контракт с клубом Примейры «Витория» из Сетубала.

Фарноль произвёл впечатление на тренера Луиша Нортона ди Матуша, который включил его в первую команду клуба, где его конкурентами за место в основном составе были Марсело Моретто и Марку Табуаш. Несмотря на расположение к нему главного тренера он проиграл в этой конкуренции Марсело Моретто и был отправлен в резервную команду «Витории», которая в то время играла в португальском Втором дивизионе.

После окончания сезона 2005/06 Фарноль вернулся во Францию, перейдя в «Кевийи», где пребывал в течение одного сезона. В течение следующих нескольких сезонов он сменил несколько клубов в стремлении занять место основного голкипера. В этот период бенинец также вернулся в «Бордо, где вновь был низведен до его резервной команды. Летом 2010 года он перешёл из «Бордо в команду Лиги 2 «Клермон», где он сумел стать основным голкипером.

В феврале 2015 года Фарноль подписал контракт сроком на три года с румынским «Динамо» из Бухареста. Он сыграл за него всего один матч, в Кубке Лиги, затем обосновавшись на скамейке запасных, и через два месяца решил расторгнуть соглашение с клубом. В сезонах 2015/2016 и 2016/2017 Фарноль защищал ворота «Гавра» во Лиге 2.

В июне 2017 года Фарноль подписал контракт с клубом «Ени Малатьяспор», дебютировавшим тогда в турецкой Суперлиге.

Карьера в сборной 
Фабьен Фарноль приглашался в сборную Франции по футболу до 18 лет.

В 2012 году он получил приглашение от Бенинской федерации футбола выступать за сборную Бенина, так как имел бенинское происхождение, хотя и родился во Франции. После своего согласия он был выбран тогдашним главным тренером сборной Мануэлем Аморосом для первой международной игры Бенина в том году. Фарноль дебютировал за сборную 29 февраля в матче отборочного турнира Кубка африканских наций против Эфиопии.

Примечания 

 
Футболисты Бенина
Игроки сборной Бенина по футболу
Футболисты Франции
Игроки ФК «Кевийи»
Игроки ФК «Либурн»
Игроки ФК «Клермон»
Игроки ФК «Гавр»
Игроки ФК «Ени Малатьяспор»
Игроки ФК «ББ Эрзурумспор»